Avec tout mon amour est le premier album de la chanteuse de R'n'B Melissa M et le  qui prend pour première piste l'album de la chanteuse.

Historique 

Pour son tout premier album, la chanteuse fait appel aux grands noms du RnB contemporain ou Rap français tels que Kilomaître Production, Akhenaton, Vitaa, Kery James, Tunisiano du groupe Sniper, Soprano, Mounir Belkhir, Nessbeal et même Khaled.

Le single Avec tout mon amour est le premier titre de Melissa M qui prend pour première piste de son album. Ce single est écrit par Akhenaton et coécrit par la chanteuse. Sa date de sortie est le 5 novembre 2006. Avec tout mon amour  fut d'abord annoncé le 16 avril. Avec tout mon amour est basé sur le sample de l'intemporel « Bad Boys De Marseille » du chanteur  Akhenaton.

Liste des titres

Références 

Premier album musical sorti en 2007
Album de chanson française
Album de RnB français
Album enregistré au studio Davout